Le terme Métascouac peut se référer à:

Toponymes

Canada
Barrage Métascouac, barrage dans Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 51' 12" Nord; 71° 50' 54" Ouest.
Lac Métascouac, lac dans Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 50' 15"  71° 50' 18" Ouest.
Petit lac Métascouac, lac dans Lac-Croche (territoire non organisé), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 39' 28"  71° 51' 06" Ouest.
Rivière Métascouac, rivière dans Lac-Croche (territoire non organisé), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 40' 29"  71° 50' 18" Ouest.
Rivière Métascouac Sud, rivière dans Lac-Croche (territoire non organisé), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 41' 56"  71° 50' 01" Ouest.